

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 połówka

2 połówka

Bibliografia 
 

French Open 2007
French Open – gra podwójna dziewcząt